Gromier ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Gromier (1879–1965), französischer römisch-katholischer Priester

Gromier steht für:

 Gromier du Cantal, Rebsorte